Мейман:

 Мейман, Анета (род.1949) — художник, поэт, психолог, журналист, автор и ведущая теле- и радиопередач.
 Мейман, Артур (1932—2005) — южноафриканский журналист, писатель и общественный деятель.
 Мейман, Наум Натанович (1911—2001) — советский математик, физик, диссидент, активист еврейского отказнического движения, член Московской Хельсинкской группы.